Логунова — женская форма фамилии .
 Логунова, Анастасия Юрьевна (род. 1990) — российская баскетболистка.
 Логунова, Татьяна Юрьевна (род. 1980) — российская фехтовальщица на шпагах.